Scheuten ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Scheuten (1866–1948), deutscher Opernsänger (Tenor)

Scheuten steht zudem für:

 Scheuten Glas, niederländischer Glashersteller mit Sitz in Venlo, gegründet 1950